minimalne stężenie hamujące (od ang. minimum inhibitory concentration)
 choroba niedokrwienna serca (od łac. morbus ischaemicus cordis)
 izocyjanian metylu (od ang. methyl isocyanate)
 Zgromadzenie Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (łac. Congregatio Clericorum Marianorum ab Immaculata Conceptionis Beatissimae Virginis Mariae)
 Message Integrity Check, jeden ze składników protokołu WPA